

Nom de famille 

 Pepita Inglés (1909-1937), combattante de la guerre d'Espagne;
 Frank Evans Kelly, dit « El Inglés », (1948-), matador anglais.

Toponyme 

 Playa del Inglés, commune espagnole de la Grande Canarie.

Commerce 

 El Corte Inglés, groupe de grande distribution espagnol.

Traduction en français 
Le terme Inglés, en espagnol, se traduit en français par Anglais.